Капитан Драницын — дизельный ледокол серии «Капитан Сорокин».

Назван в честь полярника и капитана советского арктического флота Германа Васильевича Драницына.

Общие данные 
Ледокол предназначен для работы в арктических морях, однако на его счету несколько полярных кругосветных путешествий и множество круизов с туристами по Северному Ледовитому океану.

Ледокол имеет 49 кают с ванными комнатами, двумя нижними койками и письменными столами. На судне также есть ресторан, бар, спортзал, сауна, бассейн с подогретой морской водой, библиотека, лифт и маленький госпиталь. Оснащён лёгкими надувными лодками для прогулки вдоль кромки льда или айсберга.

В летний период ледокол осуществляет регулярные туристические плавания в Арктику.

В сентябре 2016 года на ледоколе впервые была проведена серия экспериментов по буксировке айсбергов в условиях Арктики. Был отбуксирован айсберг массой более 2 млн т., а также выполнена буксировка двух объектов одновременно.

В феврале 2020 года первый среди дизель-электрических ледоколов в зимний период самостоятельно достиг самой высокой точки Арктики — 88°36′ северной широты, 31°37′ восточной долготы.

Каюты 
 Трехместные — 2
 Люкс — 4
 Двухместные — 41
 Угловой люкс — 2

Основной маршрут 
 Выход из порта Мурманска.
 Посещение архипелага Новая Земля.
 Посещение острова Визе с вертолётной высадкой на острове.
 Подход к архипелагу Северная Земля с высадкой на острове Голомянный.
 Морская прогулка в районе архипелага Северная Земля. Встреча с представителями арктической фауны.
 Высадка на острове Большевик, посещение полярной станции.
 Высадка на айсберг.
 Посещение островов Белый и Вайгач, возвращение в порт Мурманска.

См. также 
 Капитан Сорокин (ледокол)
 Капитан Николаев (ледокол)
 Капитан Хлебников (ледокол)
 Ледоколы России
 Ледоколы типа Арктика

Примечания 

Ледоколы России
Ледоколы СССР
Теплоходы
Ледоколы типа «Капитан Сорокин»
Суда по алфавиту